Barcelona Dragons ist der Name zweier American-Football-Mannschaften

 Barcelona Dragons (NFL Europe), in der World League of American Football beziehungsweise NFL Europe, 1991 bis 2007
 Barcelona Dragons (ELF), in der European League of Football, seit 2021